Los términos estrella de tierra pueden hacer referencia:

 Nombre común para todas las especies del género Geastrum;
 Nombre común del hongo Geastrum triplex;
 Nombre común del hongo Astraeus hygrometricus.